Фёдор Бекович-Черкасский:
 Бекович-Черкасский, Фёдор Александрович (1791—1833) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 3870; 11 января 1826 года), старший брат Е. А. Бековича-Черкасского.
 Бекович-Черкасский, Фёдор Николаевич (1870—1953) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и Белого движения.